Pattskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pattskär, Iniö, Åboland, 
 Pattskär, Korpo, Åboland, 
 Pattskär, Hangö, Nyland, 
 Pattskär, Raseborg, Nyland,

Se även 
 Pattskären
 Pattonskär
 Kattskär (naturreservat)
 Mattskär

Robotskapade Finlandförgreningar